Sotillo de la Ribera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sotillo de la Ribera (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Sotillo de la Ribera (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar